Кузьмовка () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321282006. Население по переписи 2001 г. составляет 52 (20/32 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Кузьмовка находится на правом берегу реки Мжа, село разделено на две части лесным массивом (дуб).
В 2-х км расположено село Гонтов Яр, в 4-х км г. Валки,

История 
 1693 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Кузьмовка было 48 дворов.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины